Иван Чуйков:
 Чуйков, Иван Семёнович (1935—2020) — советский и российский художник, сын С. А. Чуйкова.
 Чуйков, Иван Владимирович (род. 1989) — актёр, телеведущий.